

Patronyme
 Daniel Soreau (vers 1560-1619), peintre réformé wallon de l'époque baroque
 Geoffroy Soreau (+1503), prélat français, évêque de Nîmes
 Jean Paul Marie Gérard Soreau (1903-1992) , général de brigade français.